«…Ready for It?» () — песня американской певицы Тейлор Свифт с шестого студийного альбома Reputation. Первоначально песня была выпущена 3 сентября 2017 года на лейбле Big Machine Records в качестве промо-сингла, а 17 сентября стала официальным вторым синглом альбома после «Look What You Made Me Do». Сама песня представляет собой электропоп, индастриал-поп и EDM с элементами дэнсхолл и трэп. В ней Свифт исполняет рэп на фоне синтезаторов, тяжелых басов и запрограммированных ударных. Лирически песня вращается вокруг субъекта, которого Свифт называет «убийцей», используя голливудские образы, такие как ограбление банка, работа под прикрытием, выкуп и тюрьма.

Сопровождающее музыкальное видео, снятое режиссером Джозефом Каном, отличается мрачной футуристической эстетикой и отсылает к таким научно-фантастическим франшизам, как Бегущий по лезвию, Трон и Призрак в доспехах. После выхода «…Ready for It?» получил положительные отзывы музыкальных критиков, которые назвали его «гимноподобным» и «колоссальным» и назвали трек улучшением по сравнению с предыдущим синглом Свифт «Look What You Made Me Do» (2017).

В коммерческом плане «…Ready for It?» вошёл в десятку лучших хитов в Австралии, Канаде, Греции, Венгрии, Малайзии, Новой Зеландии, Шотландии и Великобритании. В Соединенных Штатах песня дебютировала на 4-м месте в Billboard Hot 100, продлив рекорд Свифт как исполнительницы с четырнадцатью дебютами в первой десятке Hot 100. Она также дебютировала на первом месте в чарте цифровых продаж Billboard Digital Song Sales, с показателем  скачиваний песни. Ремикс, сделанный музыкантом BloodPop был выпущен 10 декабря 2017 года. Сингл «…Ready for It?» был дважды сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) как платиновый за более чем 2 миллиона единиц в США. Песня также сертифицирована как дважды платиновая в Австралии и Канаде.

История 
Свифт выложила первый тизер сингла 2 сентября 2017 года на канале ABC во время передачи Saturday Night Football, когда шла игра команд американского футбола Флорида Стэйт против Алабамы. В тот же день певица сообщила, что это будет первый трек с предстоящего альбома Reputation и подтвердила, что выйдет в качестве промосингла. Сингл стал доступен для цифрового скачивания как часть предзаказа на альбом 3 сентября 2017 года.

«…Ready for It?» сочетает музыкальные стили поп, электронная музыка, электропоп и индастриал-поп с элементами тропикал-хаус и дабстепа, и с использованием синтезаторов, bass drop, драм-машины и рэпа.

Музыкальную атмосферу песни сравнивают с творениями Рианны и альбомом Yeezus рэпера Канье Уэста 2013 года. Песня исполняется в ключе Ми минор с темпом 80 ударов в минуту и с вокалом Свифт в диапазоне от G3 до D5.

Песня лирически касается любви и репутации Свифт, а также ссылается на отношения между Ричардом Бартоном и Элизабет Тейлор. Песня также говорит о сексуальности. По разным данным, предметом песни могли быть британские актёры Том Хиддлстон, Джо Элвин или певец Гарри Стайлз.

11 ноября 2017 года Свифт выступила с песнями «…Ready for It?» и «Call It What You Want» в качестве гостя в  программы Saturday Night Live.

Отзывы 
«…Ready for It?» получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Vulture, Stereogum, USA Today, Billboard.

Награды и номинации

Коммерческий успех 
В США песня дебютировала на позиции № 4 в хит-параде Billboard Hot 100 с тиражом  единиц в первую неделю релиза и стала рекордным 14-м хитом Свифт (и в сумме 22-м хитом певицы в десятке), сразу дебютировавшим в лучшей десятке top-10 и её 13-м цифровым чарттоппером (№ 1 в Digital Song Sales). В top-10 больше хитов среди женщин только у Madonna (38), Rihanna (31), Mariah Carey (27), Janet Jackson (27) и Whitney Houston (23).

Музыкальное видео 
23 октября 2017 года появился первый тизер официального клипа новой песни. 24 октября песня была заявлена в чартах как второй сингл с нового альбома.
Официальное видео, снятое Джозефом Каном вышло 27 октября 2017 года.
Съёмки проходили в торговом центре  в городе Hawthorne (Калифорния, США). В видео представлены сюжеты научной фантастики и аниме, включая отсылки на кинофильмы и книги, такие как Бегущий по лезвию 2049, Призрак в доспехах (фильм, 2017), Из машины, Трон, Сейлор Мун и Особь.

Чарт

Сертификации

История релиза

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Песни Тейлор Свифт
Песни на английском языке
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Электропоп-песни
Песни, написанные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Shellback
Песни, написанные Shellback